Ю́рий Бо́йко:
 Бойко, Юрий Александрович (род. 1980) — глава города Ростов.
 Бойко, Юрий Анатольевич (род. 1958) — украинский государственный и политический деятель.